Die 1. Liga 1962 war die 28. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 11. März und endete am 11. Juli 1962.

Modus 
Die 14 Mannschaften wurden in zwei Gruppen unterteilt. In Gruppe 1 spielten die Teams die die Plätze 1, 3, 5, 7, 9 und 11 der Vorsaison belegten, sowie die Vereine mit den geraden Platzierungen in Gruppe 2. An zwölf Spieltagen wurde jeweils zweimal gegeneinander angetreten.

Die gleichplatzierten Mannschaften aus den beiden Gruppen traten danach in den Platzierungsspielen gegeneinander an. Die beiden Ersten spielten somit den Meistertitel aus. Die jeweils letzten Teams stiegen ab. Die folgende Saison wurde vom Kalenderjahr-Rhythmus auf Herbst-Frühjahr umgestellt.

Ab dieser Saison galt bei Punktgleichheit statt des Torquotienten die Tordifferenz.

Vereine 
 Stal Sosnowiec => Zagłębie Sosnowiec

Gruppe 1

Gruppe 2

Platzierungsspiele 
Platz 1

Platz 3

Platz 5

Platz 7

Platz 9

Platz 11

Platz 13

Weblinks 
 Saison 1962 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1962
Fußballsaison 1962